Velika nagrada Salona 1947 je bila štiriindvajseta in zadnja dirka za Veliko nagrado v sezoni Velikih nagrad 1947. Odvijala se je 16. novembra 1947 na dirkališču Autodrome de Linas-Montlhéry.

Rezultati

Dirka

Viri
www.silhouet.com 
www.racing-database.com 

1947
Sezona Velikih nagrad 1947